Teca ima više značenja:
 Teca (Bergamo)
 Teca (Vičenca)